Die Jäger steht für:

 Die Jäger (Iffland), Theaterstück von August Wilhelm Iffland (1785) 
 Die Jäger (1977), französisch-griechischer Film von Theo Angelopoulos 
 Die Jäger, Alternativtitel des deutschen Films Deadly Game (1982) von Károly Makk 
 Die Jäger, Alternativtitel des schwedischen Films Die Spur der Jäger von Kjell Sundvall (1996)